Scandal se poate referi la:

 Zarvă, vâlvă produsă de o faptă reprobabilă, rușinoasă; indignare, întâmplare care tulbură ordinea publică, care provoacă revoltă, indignare. 
 Scandal (Caragiale) este o operă literară scrisă de Ion Luca Caragiale 

 Jurnalul unui scandal (film), este o ecranizare a romanului omonim de Zoë Heller

 Atac (ziar), un cotidian național de scandal din România

 Afacerea Watergate un scandal politic din SUA
 Afacerea Augusta un scandal politic din Belgia 
 Scandalul Bre-X cel mai mare scandal din minerit (Canada)
 Afacerea Edgardo Mortara un scandal care a izbucnit în Statul Pontific
 Scandalul sexual Marc Dutroux din Belgia
 Scandalul din fotbal (2005). în Germania
 Scandalul dioxinei, (2010/2011 în Germania).
 Armagedon este numele dat unor rapoarte anonime, care au creat un imens scandal politic în România în 2002
 Scandalul din mai 2011, politicianul francez Dominique Strauss-Kahn este acuzat de tentativă de viol

Vezi și 
 Skandalon este un termen folosit în Vechiul Testament, prin el se subînțelegea tot răul care de abate din drumul care duce spre Dumnezeu.
 Infidelitate
 Adulter
 Vânător de fuste
 Abuzuri sexuale

Legături externe 
 Scandaluri la BBC
 De la scandal, te duci direct la bal , 9 aprilie 2008, Revista Magazin

Scandal sexual
 Scurtă istorie a scandalurilor sexuale cu politicieni , Historia
 Cele mai mari scandaluri din ultimii 10 ani, 21 decembrie 2011, stiri.apropotv.ro
 Seisme sexual-politice scutură globul, 16 iulie 2009, Ziarul de Gardă
 Scandalurile sexuale din mănăstirile medievale, 23 iulie 2013, Adevărul - articol Historia 
 Românii pătimași: de la iubire la desfrâu și violență, 30 aprilie 2013, Maria Olaru, Descoperă
 Sexul și puterea. O istorie recentă, 19 mai 2011, Andrei Udișteanu, Vlad Odobescu, Evenimentul zilei
 Sex la nivel înalt, 19 septembrie 2011, Roxana Roseti, Evenimentul zilei
 Marile scandaluri amoroase ale românilor, 10 ianuarie 2010, Florin Ghioca, Evenimentul zilei
 România s-a vindecat de rușine prin sex, 30 decembrie 2009, Alina Vătăman, Evenimentul zilei
Scandal sexual la nivel inalt: Politicieni de renume, acuzati de pedofilie